El término Sickness puede referirse a:

 The Sickness, primer álbum de estudio de la banda de nu metal Disturbed.
 Sickness, banda de metal procedente del puerto de Veracruz, México.